Цванцигер, Елизавета Фёдоровна (1846—1921) — русская певица (сопрано), музыкальный педагог.
 Цванцигер, Иоганн Христиан (; 1723—1808) — немецкий философ.

Примечания